Россиньо́ль (, соловей) — многозначный термин французского происхождения.

Персоналии
 Россиньоль, Антуан (1600—1682) — французский криптограф.
 Россиньоль, Жан Антуан ( 1759—1802) — французский политический деятель и генерал эпохи Великой французской революции.
 Россиньоль, Жан-Жозеф (Jean-Joseph Rossignol de Vallouise; 1726—1815) — французский писатель, иезуит.
 Россиньоль, Жан-Пьер (Jean-Pierre Rossignol, 1803—1893) — французский учёный.
 Россиньоль, Лоранс (род. 1957) — французский политик, член Социалистической партии Франции, сенатор от департамента Уаза.
 Майер-Россиньоль, Николя (род. 1977) — французский политик.

Прочее
 Rossignol, Rossignol S.A. — французская компания-производитель спортивного инвентаря и одежды (с 1907).
 Россиньоль — музыкальный инструмент, вид сосудообразной флейты.

Примечания